Per campo da hockey si può intendere:

 Campo da hockey su ghiaccio – campo per l'hockey su ghiaccio
 Campo da hockey su pista – campo per l'hockey su pista
 Campo da hockey su prato – campo per l'hockey su prato